Il doppio femminile  del torneo di tennis China Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Emmanuelle Gagliardi e Dinara Safina che hanno battuto in finale Gisela Dulko e María Vento-Kabchi 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Nicole Pratt /  Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Li Ting /  Sun Tiantian (semifinali)

 Marija Šarapova /  Vera Zvonarëva (primo turno)
 Yan Zi /  Zheng Jie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2004